[[Файл:Oxalis spiralis vulcanicola.jpg|thumb|right|Oxalis spiralis]]
Квасениця (Oxalis) — рід однорічних, частіше багаторічних трав, іноді напівчагарників родини .

 Поширення  
Стосовно води в ґрунті — мезофіт: росте в умовах з більш-менш достатньою, але не надмірною кількістю води в ґрунті.

Квасениці - дуже тіньовитривалі рослини, в ялинових лісах можуть жити при освітленості, рівний 1/200 від повного сонячного освітлення..

 Ботанічний опис 
Рослина з повзучим, іноді шишкуватим кореневищем.

Листки чергові, здебільшого трійчасті, довгочерешкові. Листочки складаються та опускаються зі зміною дня і ночі (ніктинастія), при механічному подразненні (сейсмонастія), на яскравому світлі (фотонастія). Листочки кислиці, залежно від виду, можуть бути зеленими, бордовими або фіолетовими.

Квітки правильні, п'ятипелюсткові, пелюстки білі, рожеві або жовті,  тичинок десять. Зав'язь п'ятигніздна.  Квіти квасениць закриваються на ніч або у непогоду.

Плід - коробочка, що розкривається по стулках. Насінин декілька у кожному гнізді, оточені м'ясистим покривом, який, тріскає та еластично відскакує, тим самим сприяє розкриттю плода та розкиданню насіння.

 Значення та використання 
У листі квасениць виявлений оксалат калію, що надає кислий смак, наприклад, кислиці звичайній, поширеній у тінистих лісах.

Шишкуваті кореневі пагони деяких квасениць вживаються у їжу, таких як:  та , вирощують переважно у Чилі під назвою ока''. Кислота у шишкуватих коренях цих рослин замінюється цукром під кінець розвитку, як у багатьох плодах.

Види 
У світі налічується близько 800 видів, головним чином у Південній Африці, Південній Америці та Мексиці. Деякі з них:

Примітки

Посилання  
 
 
 Plant Profile for Oxalis 
 Зображення та інформація про Oxalis adenophylla

Джерела 
 

Квасеницеві
Дикорослі корисні рослини України
Флора України
Роди квіткових